Puchar Polski w piłce nożnej kobiet (2013/2014) – turniej o kobiecy Puchar Polski w piłce nożnej, zorganizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na przełomie 2013 i 2014 roku. Tytuł zdobył Medyk Konin, pokonując w finale AZS Wrocław 3:2.

Wyniki

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet (2013/2014)

Bibliografia 
 Wyniki

Puchar Polski w piłce nożnej kobiet
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie